Ela é Bamba, é o quarto single da carreira da cantora e compositora brasileira Ana Carolina.

Singles de 2001
Canções gravadas por Ana Carolina (cantora)